Megtorló, valódi nevén Frank Castle egy kitalált szereplő, sorozatgyilkos antihős a Marvel Comics képregényeiben

Film
 A megtorló (1989) amerikai film, rend. Alan Stewart
 A megtorló (2004) amerikai akciófilm, rend. Jonathan Hensleigh
 A Megtorló – Háborús övezet (2008) amerikai akciófilm, rend. Lexi Alexander

Televízió
 A Megtorló, 2017-ben indult amerikai televíziós sorozat